(5863) Тара () — околоземный астероид из группы Амура (III), который был открыт 7 сентября 1983 года американскими астрономами Кэролин и Юджином Шумейкерами в Паломарской обсерватории и назван в честь индийской богини звёзд Тары, одного из проявлений богини Кали.

См. также 
 Список астероидов (5801—5900)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, пересекающие орбиту Марса
Астероиды, открытые Кэролин Шумейкер